Les Petites Mains, comédie d'Eugène Labiche et Édouard Martin (1859)
 Les Petites Mains, téléfilm réalisé par Lou Jeunet (2001)
 Les Petites Mains, court métrage réalisé par Rémi Allier (2017)